Thomas Buchanan ou Tom Buchanan sont des noms pouvant désigner:

Personnalités
Thomas Buchanan (1846-1911), homme politique libéral écossais
 (né en 1942), informaticien et professeur allemano-américain
Thomas Buchanan (né en 1963), homme politique unioniste nord-irlandais
Thomas Buchanan (1808-1841), américain, premier gouverneur du Liberia
Thomas Boughton Buchanan (1833-1924), anglais, archidiacre anglican 
Thomas Buchanan Read (1822-1872), poète et portraitiste américain

Personnage de fiction
Tom Buchanan, personnage de la nouvelle Gatsby le Magnifique

Voir aussi

Homonymie de personnes